Herman Celjski je lahko:

 Herman I. Celjski (okoli 1333–1385)
 Herman II. Celjski (okoli 1365–1435) - najpomembnejši predstavnik rodbine Celjskih, sin Hermana I.
 Herman III. Celjski (1383–1421) - freisinški knezoškof, nezakonski sin Hermana II.
 Herman IV. Celjski († 1452) - sin Ulrika II.

Literarno delo 

 Herman Celjski - drama Antona Novačana